Гутьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Гутьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом